BiH:
 Čuklić (Livno, BiH), naselje u općini Livno
 Čuklić (Šipovo, BiH), naselje u općini Šipovo